Ristić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Ristić (* 1944), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Borivoje Ristić (* 1983), serbischer Fußballtorhüter
 Bratislav Ristić (* 1954), jugoslawischer Boxer
 Dušan Ristić (* 1995), serbischer Basketballspieler
 Goran Ristić (* 1974), serbischer Eishockeyspieler
 Jovan Ristić (1831–1899), serbischer Politiker

 Marko Ristić (1902–1984), serbischer Schriftsteller
 Mia Ristić (* 2006), serbische Tennisspielerin
 Milovan Ristić (* 1974), serbischer Fußballschiedsrichter
 Srđan Ristić (* 1980), serbischer Eishockeyspieler
 Sreto Ristić (* 1976), serbischer Fußballspieler
 Stevica Ristić (* 1982), mazedonischer Fußballspieler